

En France 
 Autigny, commune française de la Seine-Maritime
 Autigny-la-Tour, commune française des Vosges
 Château d'Autigny, château de la commune d'Autigny-la-Tour
 Autigny-le-Grand, commune française de la Haute-Marne
 Autigny-le-Petit, commune française de la Haute-Marne

En Suisse 
 Autigny, commune suisse du canton de Fribourg
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France